

Treptow a./Tollense, oggi Altentreptow – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Alt-Treptow – quartiere della città di Berlino
 Distretto di Treptow – distretto della città di Berlino

Treptow an der Rega, oggi Trzebiatów – comune urbano-rurale nel voivodato della Pomerania Occidentale